El término monero puede referirse:

 a un sinónimo de monero, un sinónimo de historietista utilizado en México, derivado de «mono» o dibujo;
 a Monero, una criptomoneda;
 a José Monero (1919-1985), un verdugo español durante el franquismo.